Ramón Rozas puede referirse a:
 Ramón Rozas Mendiburi, político chileno (1808 - 1894).
 Ramón Rozas Garfias, político chileno, presidente del Senado de Chile (1843 - 1907).
 Ramón Rozas Domínguez, periodista y escritor español. (1971).